Jókay Lajos (1814 k.–1895) földbirtokos
 Jókay Lajos (1819–?) református lelkész